Výraz vitriol se užívá v několika významech:

 vitriolový olej nebo vitriol – nejběžnější význam, starý název pro dýmavou nebo i obyčejnou kyselinu sírovou H2SO4
 vitriol neboli skalice – minerály síranů dvojmocných kovů s 5 až 7 molekulami vody
 zelený vitriol – starý název pro zelenou skalici FeSO4 · 7 H2O 
 modrý vitriol – starý název pro modrou skalici CuSO4 · 5 H2O 
 bílý vitriol – starý název pro bílou skalici ZnSO4 · 7 H2O 
 V.I.T.R.I.O.L. – zkratka alchymistické formule, údajné označení pro kámen mudrců
 V.I.T.R.I.O.L. – jméno písně z alba Symbols od skupiny Ador Dorath

Externí odkazy